Curling mužů na Zimních olympijských hrách 2018 byla soutěž hraná v hale Gangneung Curling Centre.

Týmy 
Mužského turnaje se účastnilo 10 reprezentací.

Základní skupina

1. kolo 
14. února 2018, 9:05

2. kolo 
14. února 2018, 20:05

3. kolo 
15. února 2018, 14:05

4. kolo 
16. února 2018, 9:05

5. kolo 
16. února 2018, 20:05

6. kolo 
17. února 2018, 14:05

7. kolo 
18. února 2018, 9:05

8. kolo 
18. února 2018, 20:05

9. kolo 
19. února 2018, 14:05

10. kolo 
20. února 2018, 9:05

11. kolo 
20. února 2018, 20:05

12. kolo 
21. února 2018, 14:05

Tie-break 
22. února 2018, 9:05

Play-off

Pavouk

Semifinále 
22. února 2018, 20:05

O třetí místo 
23. února 2018, 15:35

Finále 
24. února 2018, 15:35

Konečné umístění

Odkazy

Reference 

Muži